Macroleter est un genre éteint de parareptiles pareiasauromorphes de la famille des nyctérolétéridés ayant vécu durant une partie du Permien moyen, au Roadien et au Wordien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Ses restes fossiles ont été découverts en Russie et aux États-Unis (Oklahoma).

Description 
 

C'est un petit reptile primitif, qui conserve de nombreux caractères de ses ancêtres amphibiens. Il ressemblait globalement à un lézard mais avec un crâne large et aplati, de forme triangulaire équilatérale et un museau au bout arrondi. Ses dents sont petites et pointues, indiquant un régime alimentaire composé d'insectes et de petits invertébrés.

Macroleter poezicus 
L'espèce type Macroleter poezicus Tverdochlebova & Ivachnenko, 1984, est connue par de nombreux fossiles découverts en Russie. Elle mesure environ  de long, dont  pour le crâne, ce qui en fait un assez grand nyctérolétéridé.
 
Un autre genre découvert sur le même site, Tokosaurus perforatus, a été considéré en 2012 par Linda A. Tsuji  comme un juvénile de M. poezicus.

Macroleter agilis 
Un squelette presque complet de cette espèce a été découvert dans la formation géologique de Chickasha en Oklahoma. Olson en 1980 l'a décrit à l'origine sous le nom de Seymouria agilis car il pensait qu'il s'agissait d'un reptiliomorphe, un amphibien ressemblant à un reptile, qu'il attribua au genre Seymouria.

Une révision de ce spécimen en 2001 par Robert R. Reisz et Michel Laurin a conduit à son attribution au genre Macroleter sous le nom de M. agilis.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre que Macroleter est le plus basal des Nycteroleteridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1984